Alexandru Movilă – nobile moldavo
 Ieremia Movilă – voivoda di Moldavia
 Lică Movilă – ex calciatore rumeno
 Petru Movilă –vescovo ortodosso moldavo
 Simion Movilă – voivoda (principe) di Valacchia